Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Valenta – polska pedagog
 Aleš Valenta – czeski narciarz
 Jiří Valenta – czeski piłkarz
 Luboš Valenta – czeski fizyk i chemik
 Jaroslav Valenta – czeski historyk
 Vítězslav Valenta – czeski pisarz, dramatopisarz i dziennikarz